Каспа́ров () — армянская фамилия. Данная форма образовалась посредством видоизменений от фамилии Гаспарян.

Известные носители:
 Каспаров, Ашот Джумшудович (1909—1991) — Герой Советского Союза.
 
 Каспаров, Алексей Каспарович (род. 1954) — российский палеозоолог.
 Каспаров, Вадим Галустович (род. 1966) — директор театр современного танца «Каннон Данс» (Санкт-Петербург)
 Каспаров, Гарри Кимович (род. 1963) — российский шахматист, писатель и политик.
 Каспаров, Геворг Владимирович (род. 1980) — армянский футболист.
 Каспаров, Григорий Павлович (1906—?) — деятель советских спецслужб, резидент в США, Мексике и Японии.
 
 Каспаров, Павел Владимирович (1948—2013) — российский тележурналист, член-корреспондент Российской академии естественных наук.
 Каспаров, Роман Григорьевич (1916—1989) — советский армянский музыкант, дирижер.
 Каспаров, Сергей Владимирович (род. 1968) — белорусский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Каспаров, Юрий Газарович (1932—2021) — советский и российский дирижёр и композитор, заслуженный артист РСФСР (1981).
 Каспаров, Юрий Сергеевич (род. 1955) — российский композитор, музыкальный педагог.

См. также